1. A liga za 2015./16. je dvadeset i četvrta sezona prvog ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene. Sudjeluje šesnaest klubova, a samo natjecanje se odvija kroz tri faze. Prvakom je prvi put postala ekipa Poreča.

Sudionici 

 Dubrovnik, Dubrovnik
 Đakovo, Đakovo
 Marina Kaštela, Kaštel Gomilica
 Kaštela DC, Kaštel Stari
 Kostrena, Kostrena
 Nova Gradiška, Nova Gradiška
 Osijek 06, Osijek
 Poreč, Poreč
 Drenova, Rijeka
 Rijeka CO, Rijeka
 Rovinj - Rovigno, Rovinj
 Azena, Velika Gorica
 Vinkovci, Vinkovci
 Vukovar, Vukovar
 Zadar, Zadar
 Mladost, Zagreb

Ljestvice i rezultati

Prvi dio prvenstva

Drugi dio sezone 
Prenose se međusobni rezultati te se igra dvokružnim liga-sustvom. 
 - plasirali se u doigravanje

Doigravanje

Unutarnje poveznice 
 1. B liga 2015./16.
 2. A liga 2015./16. 
 Hrvatski kup 2015.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 hou.hr, 1.A liga za žene 2015./16., pristupljeno 28. travnja 2016. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. A NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2015./2016.), pristupljeno 25. prosinca 2020.  
  

 

2015-16